Пегу́шин — хутор в Кировском районе (городском округе) Ставропольского края Российской Федерации.

Варианты названия 
 Печушин.

География 
Расстояние до краевого центра: 187 км. Расстояние до районного центра: 14 км.

История 
До 1 мая 2017 года хутор входил в состав упразднённого Орловского сельсовета.

Население 

По данным переписи 2002 года, 93 % населения — русские.

Инфраструктура 
На территории Пегушина находится детский сад № 23 «Огонёк». Открыт 19 ноября 1970 года.

Медицинскую помощь оказывает фельдшерско-акушерский пункт.

Уличная сеть насчитывает 5 улиц (Дорожная, Кооперативная, Пономарёва, Приозёрная, Степная).

В границах хутора расположено общественное открытое кладбище площадью 4795 м².

Примечания 

Населённые пункты Кировского района (Ставропольский край)